El nombre de Cuéllar puede referir a:

Bolivia 

Personajes

 Mariano Enrique Calvo Cuéllar (1782-1842), político boliviano que fue Presidente de Bolivia.

Colombia 

Personajes

 Juana Rangel de Cuéllar (1649-1736), fundadora de la ciudad colombiana de Cúcuta;
 Luis Francisco Cuéllar (1940 – 2009), ganadero y político colombiano que fue gobernador del Caquetá;

España 

Lugares 

 Cuéllar, villa y municipio español de la provincia de Segovia en la comunidad autónoma de Castilla y León;
 Partido judicial de Cuéllar, uno de los cinco partidos judiciales en los que se divide la provincia de Segovia;
 Arroyo de Cuéllar, localidad del municipio de Cuéllar en la provincia de Segovia;
 Campo de Cuéllar, localidad del municipio de Cuéllar en la provincia de Segovia;
 Dehesa de Cuéllar, localidad del municipio de Cuéllar en la provincia de Segovia;
 Escarabajosa de Cuéllar, localidad del municipio de Cuéllar en la provincia de Segovia;
 Fuentes de Cuéllar, localidad del municipio de Cuéllar en la provincia de Segovia;
 Fresneda de Cuéllar, municipio de la provincia de Segovia en la comunidad autónoma de Castilla y León;
 Lastras de Cuéllar, municipio de la provincia de Segovia en la comunidad autónoma de Castilla y León;
 Mata de Cuéllar, municipio de la provincia de Segovia en la comunidad autónoma de Castilla y León;
 Moraleja de Cuéllar, localidad del municipio de Olombrada en la provincia de Segovia;
 Narros de Cuéllar, localidad del municipio de Samboal en la provincia de Segovia;
 San Cristóbal de Cuéllar, municipio de la provincia de Segovia en la comunidad autónoma de Castilla y León;
 Cuéllar de la Sierra, localidad española de la provincia de Soria en la comunidad autónoma de Castilla y León;

Personajes

 Pedro de Cuéllar (+1350), obispo de la Diócesis de Segovia entre 1324 y 1350;
 Francisco de Cuéllar (s. XVI), capitán de la Armada Invencible;
 Hanequin de Cuéllar (s. XVI), arquitecto español;
 Bartolomé de Cuéllar (s. XVI), conquistador español en Cuba y México;
 Juan de Cuéllar Vélez (s. XVI), conquistador español en Cuba y México;
 Cristóbal de Cuéllar (+1517/19), contador y tesorero de Indias, suegro de Diego Velázquez de Cuéllar;
 Juan de Cuéllar (+1546), conquistador español y trompeta de Cristóbal Colón;
 Matías de Cuéllar (+1627), religioso, teólogo, escritor y fundador español;
 Jerónimo de Cuéllar y de la Chaux, poeta y escritor español;
 Juan de Cuéllar (1739-1801), botánico y farmacéutico español.
 Ángel Manuel Cuéllar (Villafranca de los Barros, 1972), futbolista español del Real Betis Balompié, el FC Barcelona y la Selección de fútbol de España;
 David Cuéllar Taínta (Pamplona, 1979), futbolista español del Club de Futbol Reus Deportiu;
 Carlos Cuéllar (Madrid, 1981), futbolista español del Aston Villa Football Club;
 Iván Cuéllar (Mérida, 1984), futbolista español del Real Sporting de Gijón;
Miembros de la familia Velázquez de Cuéllar;
 Fernán Velázquez de Cuéllar (+1426), político, militar y diplomático español, Virrey de Sicilia;
 Fortún Velázquez de Cuéllar (+1460), diplomático y religioso español, obispo de León;
 Gutierre Velázquez de Cuéllar (+1492), político y diplomático español;
 Diego Velázquez de Cuéllar (1465-1524), adelantado y primer gobernador de Cuba;

Estados Unidos 

Personajes

 Bobby Cuellar (Alice (Texas), 1952), deportista norteamericano.
 Henry Cuéllar (Laredo (Texas), 1955), político demócrata norteamericano, representante del distrito de Texas.

México 

Lugares

Buenavista de Cuéllar, municipio mexicano del Estado de Guerrero;
 Buenavista de Cuéllar, población mexicana, cabeza del municipio homónimo;

Personajes

 José Tomás de Cuéllar (1830 – 1894), escritor, periodista y político mexicano;
 Antonio Cuéllar, exfutbolista mexicano del Club Deportivo Guadalajara.
 José Luis Cuéllar, exfutbolista mexicano del Club Deportivo Guadalajara.
 Leonardo Cuéllar (Ciudad de México, 1954), exfutbolista mexicano y actual entrenador de la Selección femenina de fútbol de México; 
 Hugo Alcaraz Cuéllar (Guadalajara, 1977), futbolista mexicano del Seattle Sounders.

Perú 

Personajes

 Javier Pérez de Cuéllar (1920 – 2020), diplomático peruano, quinto secretario general de las Naciones Unidas;
 Fernando Cuéllar (1945 – 2008), futbolista y entrenador de fútbol peruano;